Íñigo López de Mendoza puede hacer referencia a los siguientes personajes españoles:

 Íñigo López de Mendoza, estuvo en la batalla de Las Navas de Tolosa.
Íñigo López de Mendoza (1398-1458), escritor conocido como el marqués de Santillana.
Íñigo López de Mendoza y Figueroa (1419-1479), militar, I conde de Tendilla, hijo del marqués de Santillana.
Íñigo López Carrillo de Mendoza (m. 1491), virrey de Cerdeña.
Íñigo López de Mendoza (1438-1500), II duque del Infantado.
Íñigo López de Mendoza y Quiñones (1440-1515), militar, conocido como El Gran Tendilla, I marqués de Mondéjar, II conde de Tendilla, hijo del I conde.
Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (1489-1535), cardenal, hijo del II conde de Miranda del Castañar.
Íñigo López de Mendoza y Pimentel (1493-1566), IV duque del Infantado.
Íñigo López de Mendoza y Mendoza (1512-1580), III marqués de Mondéjar, IV conde de Tendilla, virrey de Valencia y de Nápoles.
Íñigo López de Mendoza de la Vega y Luna (1536-1601), V duque del Infantado.
Íñigo López de Mendoza y Mendoza (1580-1647), V marqués de Mondéjar, VI conde de Tendilla.
 Íñigo López de Mendoza y Vargas (m. 1656), VI marqués de Mondéjar, VII conde de Tendilla.